Викторовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Викторово. 

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Малеевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 127,4 км²
 Расположение: юго-западная часть Краснинского района
 Граничит:
 на востоке — с Волоедовским сельским поселением
 на юге — с Монастырщинским районом
 на западе — с Белоруссией
 на севере — с Октябрьским сельским поселением
 Крупные реки: Городня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 9 населённых пунктов:
 Викторово, деревня
 Богдановка, деревня
 Бубново, деревня
 Курганье, деревня
 Первое Мая, деревня
 Расточино, деревня
 Рахово, деревня
 Самсоны, деревня
 Церковище, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году